Personen
 Desmond Child (1953), Amerikaans musicus
 Lee Child (1954), Engels schrijver
 Lincoln Child (1957), Amerikaans schrijver
 Paul Child (1952), Engels voetballer
 Simon Child (1988), Nieuw-Zeelands hockeyer

 Overig
 Child (band), een muziekgroep uit de jaren zeventig
 Child (tijdschrift), een Amerikaans magazine dat van 1968 tot 2007 werd uitgegeven
 Child (nummer), een nummer van Mark Owen